Тореон има више значења:
 Тореон
 Тореон (округ Сандовал, Нови Мексико)
 Тореон (округ Торанс, Нови Мексико)